«Вікінги» — фільм США 1958 року, реж. Річард Флейшер.
 «Вікінги» — фільм США 2008 року, реж. Говард Маккейн.
 «Вікінги» — телесеріал виробництва Канади та Ірландії, 2013—2017 рр.

 «Вікінг» — російський фільм 2016 року, реж. Андрій Кравчук.

Див. також 
 Вікінг (значення)